Cuvântul Kuna se poate referi la:

 Kuna, Idaho, un oraș din statul Idaho, Statele Unite ale Americii
 Kuna Caves, peșteră din Idaho
 Kuna (trib), un popor indigen din Panama
 Kuna (limbă), limbă vorbită de poporul kuna.
 Kuna (Saitama), un sat în Prefectura Saitama (din 1954, împreună cu Chichibu), Japonia
 Kuna (Croația), o localitate în Croația
 Kuna, unitatea monetară oficială a Republicii Croația
 Kuna (crustacee) un gen de crustacee, din familia Cymothoidae.

Nume de familie 
 Henryk Kuna (1885–1945), sculptor polonez.
 Max Kuna († 05 decembrie 1989) a fost un producător german de produse cosmetice naturale.
 Ladislav Kuna (1947-2012), jucător și antrenor de fotbal slovac. 
 Péter Kuna (1965-), jucător de polo pe apă maghiar.
 Martin Kuna - arheolog ceh

Agenție de știri 
 KUNA - Sigla agenției de știri a Kuweitului: KU[wait] N[ews] A[gency] (în limba engleză).